Аристотелия:
  () — род насекомых из семейства ;
 Аристотелия (растение) () — род покрытосеменных растений семейства Элеокарповые.
 Аристотелия (праздник) - праздник в Греции в честь Аристотеля.